Мишель Пейвер () – современная английская писательница, автор серии романов «Хроники темных времен». Романы переведены на 33 языка (включая русский язык).

Биография 

Мишель Пейвер родилась в Африке, в Малави. Её мать была бельгийка, а отец — южноафриканец, издавал газету The Nyasaland Times. Детство писательницы прошло в Уимблдоне, на северо-западе Лондона.
Мишель окончила колледж Леди Маргарет Холл (Lady Margaret Hall) Оксфордского университета, где изучала биохимию. Затем Пейвер стала соучредителем юридической компании.
В 1996 году умер отец Пейвер. Чтобы оправиться от его смерти Мишель взяла продолжительный творческий отпуск и в течение года путешествовала по Франции и Америке. В это же время она написала свой первый роман Without Charity. После своего возвращения Пейвер оставила юридическую практику и полностью сосредоточилась на писательской деятельности.

В 2003 году Мишель Пейвер начала работу над серией книг «Хроники темных времен». Идея романа возникла у писательницы еще в детстве.

Еще в детстве Пейвер была увлечена историей и мифами первобытного мира. Она много и с увлечением читала. Преимущественно это были книги о животных. Особой страстью Мишель были волки. Так в «Хрониках темных времен» волк стал одним из главных героев истории.

В 2004 году был издан первый роман серии «Хроники темных времен» — «Брат Волк» о приключениях мальчика Торака и волчонка в постледниковый период, 6000 лет назад. Роман переведён на 33 языка (включая русский язык).

Собирая материалы для серии, Пейвер долго жила в лесах у подножия Карпатских гор, в Румынии, она также посетила Финляндию и Гренландию, чтобы глубже проникнуть в обычаи и духовный мир северных народов.

В течение следующих пяти лет Пейвер написала еще пять романов: «Сердце Волка», «Пожиратель душ», «Изгнанник», «Клятвопреступник» и «Охотник на призраков».
«Хроники темных времен» имели оглушительный успех и были распроданы тиражом более 1 миллиона только в одной Великобритании.

Библиография 

 Without Charity (2000)
 A Place in the Hills (2001)
 Daughters of Eden trilogy
 The Shadow Catcher (2003)
 Fever Hill (2004)
 The Serpent's Tooth (2005)
 Хроники темных времен
Брат Волк (Wolf Brother), 2004
 Сердце Волка (Spirit walker) , 2005
 Пожиратель душ (Soul Eater), 2006
 Изгнанник (Outcast), 2007
 Клятвопреступник (Oath Breaker), 2008
 Охотник на призраков (Ghost Hunter), 2009
 Dark Matter (2010)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт писательницы
 "Хроники темных времен"
 "Хроники темных времен" в России

Выпускники Оксфордского университета